R39 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Zealous (R39), un destroyer de la Classe Z de la Royal Navy.
 , un missile balistique mer-sol soviétique.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Danger d'effets irréversibles très graves,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW R 39, un modèle du constructeur allemand BMW.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres